Kecamatan Bawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bawang (distrikt i Indonesien, lat -7,44, long 109,64), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Bawang (distrikt i Indonesien, lat -7,14, long 109,91), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar